Die Nationaldivision 1998/99 war die 85. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Titelverteidiger Jeunesse Esch gewann zum 26. Mal die Meisterschaft. Jeunesse schaffte es zum zweiten Mal fünf Meisterschaften in Folge zu gewinnen. Zudem holte das Team mit dem Pokalsieg das neunte Double der Vereinsgeschichte.  CS Petingen und Spora Luxemburg mussten in die Ehrenpromotion absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1998/99